Рихард (Реньер) Бракенбург (; 1650—1702) — нидерландский художник—жанрист Золотого века Голландской живописи.

Биография

Рихард Бракенбург родился 22 мая 1650 года в Харлеме. 

Обучался художественному мастерству у Адриана ван Остаде и Хендрика Моммерса.

Бракенбург рисовал в основном весёлые жанровые картинки, черпая свои сюжеты преимущественно из обыденной жизни низших классов населения.

Согласно информации размещённой в конце XIX — начале XX века на страницах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» полотна живописца «отличаются тщательной отделкой деталей и замечательной свежестью колорита, но несколько слабы в самом рисунке». Художник долгое время работал во Фрисландии.

Рихард Бракенбург умер 28 декабря 1702 года в родном городе.

Примечания

Литература 
 

Художники Нидерландов
Художники XVII века
Художники XVIII века